«It’s a Raid» — совместная песня британского хеви-метал-музыканта Оззи Осборна и американского певца Post Malone. Была написана Джоном Осборном, Остином Постом, , Чедом Смитом,  и . Спродюсированная Уоттом и Беллом и выпущенная 20 февраля 2020 года песня стала четвёртым синглом с двенадцатого студийного альбома Осборна Ordinary Man, что предшествовало альбому, вышедшему день спустя. Это было вторым по счёту сотрудничеством Осборна и Malone после вышедшего в сентябре 2019 года сингла «Take What You Want» с третьего студийного альбома Malone Hollywood's Bleeding. Вероятно, это было записано в то время, когда Осборн, Malone и Трэвис Скотт работали в студии над «Take What You Want».

Участники записи 
Сведения взяты из сервиса Tidal.

 Оззи Осборн — главный вокалист, автор песен
 Post Malone — вокалист, автор песен
  — продюсирование, написание песен, соло-гитара
  — запись, производство, производство вокала
 Чед Смит — ударные
 Пол Ламалфа — запись
  — микширование
 Крис Галланд — ассистент микширования
 Робин Флорент — ассистент микширования
 Скотт Десмарэйс — ассистент микширования
  — мастеринг

Чарты

Примечания 

Песни 2020 года
Песни Оззи Осборна
Песни Post Malone
Синглы Republic Records